

Населені пункти та їхні частини
 Тшцяно — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тшцяно — село в гміні Риєво Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Тшцяно — лісова осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки